Barra (heràldica), peça honorable que travessa diagonalment el camper d'un escut d'armes
 Barra de dalt o maxil·la
 Barra de baix o mandíbula
 Barra o cordó litoral, llenca de sorra que es forma a la desembocadura d'un riu, en una platja, paral·lelament a la costa 
 Barra o taulell de botiga, lloc d'un bar on se serveixen menjars i begudes per ser consumits allà mateix
 Toponímia:
 Barra Mansa, municipi de l'estat brasiler de Rio de Janeiro
 Illa de Barra, illa escocesa del petit arxipèlag de les Illes de Barra
 Barra Isles o illes de Barra, petit arxipèlag de les Hèbrides Exteriors
 Barra o Bardia, principat desaparegut a l'estat de l'Índia central
 Regne de Barra, antic regne nadiu de Gàmbia
 Gimnàstica:
 Barra d'equilibris, aparell usat en la gimnàstica artística femenina
 Barra fixa o barra horitzontal, aparell usat en la gimnàstica artística masculina
 Música:
 Barra de compàs, línia vertical que travessa el pentagrama
 Barra harmònica, llistó que porten alguns instruments de corda fregada de la família del violí
 Tipografia:
 Barra obliqua o barra inclinada «/», signe de puntuació que es representa com una barra diagonal 
 Barra obliqua inversa o barra invertida «\», signe tipogràfic molt usat en informàtica 
 Barra vertical «|», signe gràfic que serveix per separar blocs de text de diversa naturalesa
 Miscel·lània: Hotinet Barra